1977 Голямата награда на Швеция е 5-о за Голямата награда на Швеция и е 8-и кръг от сезон 1977 във Формула 1, провежда се на 19 юни 1977, на пистата Скандинавиън Рейсуей, Швеция.

История на кръга 
Рикардо Патрезе отсъства за отбора на Шадоу, заради ангажименти с отбора на Тривелато във Формула 1. На мястото на италианеца се завръща Джаки Оливър, който участва в Състезанието на шампионите в Брандс Хетч на 20 март. РАМ Рейсинг назначи като втори пилот финландеца Мико Козаровицки, поради спонсорите които носи със себе си.

Квалификация 
Всички очакват представянето на Лотус и болида 78 да продължи и в Андерсторп. На практика така и стана с поредната пол-позиция отстрана на Марио Андрети с десета от секундата пред втория Джон Уотсън с Брабам. Джеймс Хънт класира новия Макларън на трета позиция пред Джоди Шектър, Ханс-Йоахим Щук, Патрик Депайе, Гунар Нилсон, Жак Лафит, Йохен Мас и Рони Петерсон. Проблеми с болида остави пилотите на Ферари, Карлос Ройтеман и Ники Лауда съответно 11-и и 15-и, докато Алекс Рибейро, Емилио де Вильота, Лари Пъркинс, Бой Хайе, Хектор Ребак, Кони Андершон и Козаровицки са извън местата даващи право за участие в състезанието.

Състезание 
За разлика от състезанието в Золдер където Андрети и Уотсън се удариха още в първата обиколка, този път повторение от инцидента не се случи като мощността на двигателя Алфа Ромео помогна на северно-ирландеца да поеме водачеството с Шектър на втора позиция. Андрети се справи и с двамата в началото на втората обиколка, след което се отдалечи пред тях. Петерсон напусна рано надпревара с проблем в запалителната система, което остави Щук, Жан-Пиер Жарие и Клей Регацони да спорят за деветото място. Другата местна звезда Нилсон си повреди предното крило след инцидент с Лижие-то на Лафит, от което шведа загуби обиколка в бокса.

Битката за втората позиция между Уотсън, Шектър, Хънт, Депайе, Мас, Ройтеман и Лафит приключи в 30-а обиколка, след като в опит да изпревари Брабам-а, Джоди удари болида на Джон. От удара между двамата Шектър отпадна в състезанието, докато Уотсън продължи зад Ройтеман. Хънт зае второто място, преди Лафит да изпревари всички в групата, за да заеме тази позиция в 41-вата обиколка. Щук прегря гумите си и спря в бокса, докато Алън Джоунс се свлече в края на колоната с проблеми в запалителната система.

Андрети е на 15 секунди от Лижие-то, въпреки сериозното темпо налагано от Жак. Лауда отпадна с проблеми в управлението на неговото Ферари, след като остана няколко обиколки зад Оливър. Проблем с гумите принуди Хънт да влезе в 53-та обиколка, докато Нилсон отпадна малко по-късно в бокса. Тогава след началото на 70-а обиколка двигателя на Андрети му създаде проблеми, от което той загуби значително количество гориво. Това принуди американеца да спре в бокса три обиколки до финала и се върна на шеста позиция, без никакъв шанс да си върне загубените позиция.

Така Андрети подари победата на Лафит, която е първа за него и за неговия му отбор, както и първа победа за изцяло френски отбор. Мас финишира на осем секунди от Жак пред третия Ройтеман, който все пак утеши отбора след проблемите с управлението на 312T2 през целия уикенд. Депайе завърши четвърти пред Уотсън и разочарования Андрети на шеста позиция. Регацони, Жарие и Оливър също завършват пълната дистанция пред Щук, Брет Лънгър, Хънт, Рупърт Кийгън, Дейвид Пърли, Патрик Нев, Харалд Ертъл, Джоунс и Емерсон Фитипалди.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при констуркторите

Източници 
 
 

Голяма награда на Швеция